Op Roland Garros 2019 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van woensdag 29 mei tot en met zondag 9 juni 2019.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková waren het eerste reekshoofd – zij strandden al in de eerste ronde.

De Nederlandse Demi Schuurs speelde samen met Anna-Lena Grönefeld uit Duitsland – zij waren als negende geplaatst, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde.

De Belgische Alison Van Uytvanck en de Luxemburgse Mandy Minella verloren hun openingspartij.

De Belgische Kirsten Flipkens en haar Zweedse partner Johanna Larsson waren als vijftiende geplaatst en wisten de halve finales te bereiken. De andere Belgische Elise Mertens en de Wit-Russin Aryna Sabalenka, als zesde geplaatst, verloren in de andere halve finale.

Het als tweede geplaatste duo Tímea Babos en Kristina Mladenovic won het toer­nooi. In de finale versloe­gen zij het ongeplaatste Chinese koppel Duan Yingying en Zheng Saisai in twee sets. Het was hun achtste gezamenlijke titel. De Hongaarse Babos had daar­naast veertien eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Française Mladenovic ook veertien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema Roland Garros (website)
 Toernooischema Roland Garros (PDF)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2019